Roger Pearman ist der Name folgender Personen:

*Roger Pearman (Rugbyspieler) (* 1939), englischer Rugbyspieler
Roger Pearman (Cricketspieler) (1943–2009), englischer Cricketspieler